Му () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на захід від Парижа, 17 км на південний схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2017 Му і Шишбовіль було об'єднано в новий муніципалітет Му-Шишбовіль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 665 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1908,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Му
 [ Розташування муніципалітету Му на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос